Бизинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Цоллернальб.  Население составляет 9249 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 32,84 км². Официальный код  —  08 4 17 008.

В городе расположена компания Kress Elektrowerkzeuge производящая электроинструмент.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга